Az angol–afgán háború elnevezés három konfliktust takar, melyek Nagy-Britannia és Afganisztán között zajlottak le:
Első angol–afgán háború: 1839–1842 között
Második angol–afgán háború: 1878–1880 között
Harmadik angol–afgán háború: 1919 május 6. – augusztus 8. között